Квашнін — російське прізвище.

Відомі носії 
 Квашнін Олександр Петрович (1899-1981) — генерал-майор (1943), Герой Радянського Союзу (1945).
 Квашнін Анатолій Васильович (1946-2022) — російський воєначальник, генерал армії, Герой Російської Федерації.
 Квашнін Іван Фірсович (1906-1940) — радянський льотчик, Герой Радянського Союзу (посмертно).
 
 Квашнін, Павло Олексійович (1907-1973) — радянський військовий діяч, генерал-майор технічних військ.
 
 Квашнін Юрій Олексійович (. 1964) — радянський фігурист.
 Діонісій (Квашнін) (? — 1493 (?)) — російський іконописець, ігумен Саввино-Сторожевського монастиря.

Див. також 
 Квашніни — російський дворянський рід.
 Квашніни-Самаріни — російський дворянський рід, одного походження з Квашніними.